MacLaine oder Maclaine (Schottisch-Gälisch: Mac Gill-Eain) ist der Familienname folgender Personen:

Shirley MacLaine (* 1934), amerikanische Schauspielerin
James MacLaine (1724–1750), schottischer Raubritter, siehe Verfilmung Plunkett & Macleane – Gegen Tod und Teufel
Gillean Maclaine (1921–1970) und Lorne Maclaine (* 1945), ehemaliges und aktuelles Haupt des Clans Maclaine von Lochbuie, siehe Liste der schottischen Clans
Mark Maclaine (Musiker) (* 1980), englischer Musiker

Siehe auch:
 McLain
 MacLane
 MacLean
 McLean
 McClain